40 — число.

Даты 
 40 год
 40 год до н. э.

Фильмы 
 40 (фильм, 1999) — США, реж. Stephen Davis
 40 (фильм, 2002) — США, реж. Michael Caleo
 40 (фильм, 2007) — Россия, реж. Александр Галибин

См. также